Convoluta är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Örsted 1844. Convoluta ingår i familjen Convolutidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Convoluta